Le Championnat d'Afrique de basket-ball masculin des 18 ans et moins est une manifestation sportive, organisée par la FIBA Afrique et réunissant tous les deux ans les équipes nationales africaines de Basket-ball masculines de moins de 18 ans.

Palmarès 

Championnat d'Afrique de basket-ball
Afrique, masculin, 18